Тепепа има више значења:

 Тепепа, Сантијаго Тепепа (Акаксочитлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Тепепа (Ахалпан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепепа (Астасинга), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепепа (Тевипанго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепепа (Текила), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепепа (Тлакилпа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику